Metriska kan syfta på:

Metriska rum –  en mängd X tillsammans med en avståndsfunktion
Metriska gängor – en typ av gängsystem